Il Rendimento η è una cifra di merito che esprime il rapporto fra quanto praticamente viene ottenuto da una trasformazione, e il massimo che teoricamente si potrebbe ottenere, e rappresenta quindi il passaggio dalla scienza alla tecnica:
Rendimento – in fisica e ingegneria è la misura dell'efficienza energetica di un sistema fisico energetico nella sua azione e può riferirsi a: 
Rendimento meccanico – indica la misura di efficienza di un sistema fisico di produrre energia meccanica (energia cinetica) a partire da un'altra fonte di energia diversa dal calore (ad es. rendimento di un ciclista su una bicicletta).
Rendimento termico – indica la misura dell'efficienza di un sistema fisico nel trattenere il calore evitandone la dispersione, ottenendo un migliore isolamento termico. (es. edifici).
Rendimento – in energetica quantifica l'efficienza di una conversione energetica (vedi efficienza energetica), specialmente in termotecnica di una conversione termodinamica in energia meccanica
Rendimento – indica la misura di efficienza di un sistema di elettrotecnica
Rendimento – in ingegneria chimica quantifica l'efficienza in una reazione chimica
Rendimento – in economia indica l'incremento (o decremento) di capitale in un investimento
Il termine rendimento è molto di rado utilizzato come traduzione del vocabolo informatico inglese rendering
Rendimento – in agricoltura è la quantità di prodotto raccolto riferito alla superficie coltivata
 Rendimento di modulazione

Altri progetti